

Geografie

Colombia:
Villanueva (Bolívar), een gemeente in departement Bolívar
Villanueva (Casanare), een gemeente in departement Casanare 
Villanueva (La Guajira), een gemeente in departement La Guajira 
Villanueva (rivier), rivier 
Villanueva (Santander),  een gemeente in departement Santander

Filipijnen:
Enrique Villanueva, een gemeente in de provincie Siquijor
Villanueva (Misamis Oriental), een gemeente in de provincie Misamis Oriental

Honduras:
Villanueva (Honduras), een gemeente in het departement Cortés

Mexico:
Villanueva (Zacatecas), een plaats in de staat Zacatecas

Nicaragua:
Villanueva (Nicaragua), een gemeente in het departement Chinandega

Spanje:

Personen
Anthony Villanueva, een Filipijnse bokser
Jari Villanueva, een Amerikaanse componist, dirigent en muziekpedagoog
Mario Villanueva, een Mexicaanse politicus en crimineel